George Williams (muzikant) (1917-1988)
 George Williams (snelwandelaar)
 George Williams (typograaf)
 George Williams (voetballer)
 George Williams (YMCA)
 George C. Williams evolutiebioloog
 George W. Williams (~1899-1981), Amerikaans zanger